Трем може да се отнася за:

 трем – отворено преддверие на църква
 Трем – село в община Хитрино